Friedrichshof ist der Name von Ortsteilen in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Friedrichshof (Obersulm), Ortsteil der Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn

in Bayern:
 Friedrichshof (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth

in Brandenburg:
 Friedrichshof (Friedland), Wohnplatz im Ortsteil Zeust der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree
 Friedrichshof (Heidesee), Ortslage des Ortsteils Dannenreich der Gemeinde Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald
 Friedrichshof (Jänschwalde), Wohnplatz der Gemeinde Jänschwalde, Landkreis Spree-Neiße
 Friedrichshof (Nauen), Wohnplatz im Ortsteil Klein Behnitz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland
 Friedrichshof (Oderaue), Ortslage von Wustrow, einem Ortsteil der Gemeinde Oderaue, Landkreis Märkisch-Oderland
 Friedrichshof (Rietzneuendorf-Staakow), Ortsteil von Rietzneuendorf-Friedrichshof, Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow, Landkreis Dahme-Spreewald

in Hessen:
 Friedrichshof (Tann), Weiler der Stadt Tann (Rhön), Landkreis Fulda

in Nordrhein-Westfalen:
 Siedlung Friedrichshof, historische Krupp-Siedlung in Essen

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Friedrichshof (Altentreptow), Ortsteil von Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Friedrichshof (Behren-Lübchin), Ortsteil von Behren-Lübchin, Landkreis Rostock
 Friedrichshof (Blumenholz), Ortsteil von Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Friedrichshof (Dolgen am See), Ortsteil von Dolgen am See, Landkreis Rostock
 Friedrichshof (Fahrenwalde), Ortsteil von Fahrenwalde, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Friedrichshof (Galenbeck), Ortsteil von Galenbeck, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Friedrichshof (Hagenow), Wohnplatz von Hagenow, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Friedrichshof (Karnin), Ortsteil von Karnin, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Friedrichshof (Klein Belitz), Ortsteil von Klein Belitz, Landkreis Rostock
 Friedrichshof (Kublank), Ortsteil von Kublank, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Friedrichshof (Vellahn), Wohnplatz von Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Friedrichshof (Wolde), Ortsteil von Wolde, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Friedrichshof, bis 1951 selbstständige Gemeinde, heute Wüstung in Walkendorf, Landkreis Rostock

in Sachsen-Anhalt:
 Friedrichshof (Bismark), Ortsteil der Gemeinde Bismark (Altmark), Landkreis Stendal

in Schleswig-Holstein:
 Friedrichshof (Ahlefeld-Bistensee), Ortsteil der Gemeinde Ahlefeld-Bistensee, Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Friedrichshof (Altenholz), Ortsteil der Gemeinde Altenholz, Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Friedrichshof (Dingen), Ortsteil der Gemeinde Dingen, Kreis Dithmarschen
 Friedrichshof (Panker), Ortsteil der Gemeinde Panker, Kreis Plön

Friedrichshof ist der Name von Ortsteilen in Österreich:
 Friedrichshof (Gemeinde Zurndorf), Ortslage der Marktgemeinde Zurndorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Friedrichshof (Gemeinde Unserfrau-Altweitra), Ortslage und Meierhof in Unserfrau-Altweitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Friedrichshof ist der historische, deutsche Name von Ortsteilen:

in Polen:
 Friedrichshof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Oleszka (Barciany), Ortsstelle im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Friedrichshof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Rozogi, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Friedrichshof, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Piastowo (Kowale Oleckie), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Friedrichshof, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Barnimek, Woiwodschaft Westpommern

in Russland:
 Friedrichshof (Landkreis Königsberg/Samland, Ostpreußen), seit 1946: Maloje Lesnoje, Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Friedrichshof (Landkreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen), seit 1946: Salskoje (nicht mehr existent), Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad

Friedrichshof ist ein Gebäudename:
 Schloss Friedrichshof, bei Kronberg im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Friedrichshof, in Horben, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Friedrichsbauhof
 Friedrichshofen
 Schloss Fredrikshov